Marholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Marholm (Brändö, Åland),  (3 ha)
 Marholm, Iniö, Åboland,  (4 ha)
 Marholm, del av Tjuvö, Houtskär, Åboland, 
 Marholm, Ingå, Nyland,  (5 ha)

Storbritannien 

 Marholm, Cambridgeshire, ort i England,

Se även
Marholmen
Maraholm